La saison 1974-1975 de National II  est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes de 14 clubs composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en National I sont l'USM Maison-Carrée, le CA Batna et l'ASM Oran, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 point et une défaite 1 point.

Groupe Centre

Groupe Est

Calendrier 

 * le calendrier du championat de la division régionale est , saison 1974-1975 paru sur el-moudjahid du septembre 1974 .

Classement

Résultats

Groupe Ouest ( LOFA - ORAN )

Calendrier 

 * le calendrier du championnat de la division régionale - ouest , saison 1974-1975 paru sur el-moudjahid du septembre 1974 .

classement

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1974-1975
 Coupe d'Algérie de football 1974-1975

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football en 1974
Football en 1975
1974 en Algérie
1975 en Algérie